Le tournoi de basket-ball des Jeux méditerranéens 2013 s'est déroulé du 18 juin au 25 juin à la salle  Servet Tazegül Hall et the Roseto Sports Hall à Mersin. La compétition des féminines a été annulée faute de participants.

Hommes

Tour préliminaire

Tour final

Classement

Lien externe 
  Sports.info : « Basketball - Jeux Méditerranéens Hommes 2013» 

Basket-ball
Jeux méditerranéens de 2013
 Jeux méditerranéens 2013
Basket-ball aux Jeux méditerranéens